Борошешти има више значења:

 Борошешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Борошешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији